Kościół Najświętszej Marii Panny na Piasku we Wrocławiu, poaugustiański
 Kościół Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny na Piasku w Krakowie, karmelicki